France Bleu Creuse est l'une des 44 stations de radio généralistes du réseau France Bleu de Radio France. Elle dessert le département de la Creuse.

Historique 
La station a commencé à émettre sous le nom de Radio La Creuse le . La première année de fonctionnement est difficile, avec une rédaction en chef instable, suscitant une grève. En , la station devient Radio France Creuse.

Le , les radios locales de Radio France sont réunies dans le réseau France Bleu qui fournit un programme commun national que reprennent les programmes locaux des stations en régions. La station devient France Bleu Creuse.

Équipes locales 
La direction de France Bleu Creuse encadre une équipe d'une quinzaine de journalistes et d'animateurs radio.

Diffusion 
France Bleu Creuse diffuse ses programmes sur la bande FM sur les zones géographiques de Guéret (Émetteur de Saint-Léger-le-Guérétois), Aubusson et Auzances.

Depuis septembre 2019, la matinale est filmée et retransmise sur le canal de télévision France 3 Limousin.

Notes et références

Liens externes 
 Site internet de France Bleu Creuse
 Histoire de France Bleu Creuse

Entreprise ayant son siège dans la Creuse
Radio dans la Creuse
Creuse
Guéret
Station de radio généraliste
Station de radio en français
Station de radio fondée en 1983